Беседино — название населённых пунктов:

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Беседино — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Россия 
 Беседино — село в Курском районе Курской области.
 Беседино — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Беседино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Беседино — деревня в Белёвском районе Тульской области.